Train steht für:

 Train (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Kelheim, Bayern
 Schloss Train im gleichnamigen niederbayerischen Ort
 Train (Militär), militärisches Transportwesen
 Train (Band), US-amerikanische Band
 Train (Geräusch), Meeresgeräusch
 Train, Originaltitel von Zug (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Alice Munro (2012)
 Train – Nächster Halt Hölle, US-amerikanischer Film von Gideon Raff (2008) 
 Motocycles et Moteurs Train, französischer Automobilhersteller

Train ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Train (* 1963), britischer Kanute 
 Arthur Train (1875–1945), US-amerikanischer Jurist und Schriftsteller
 Charles R. Train (1817–1885), US-amerikanischer Politiker
 George Francis Train (1829–1904), US-amerikanischer Kaufmann und Schriftsteller
 Kristina Train (* 1982), US-amerikanische Sängerin
 Russell E. Train (1920–2012), US-amerikanischer Umweltschützer
 Samuel Train Dutton (1849–1919), US-amerikanischer Pädagoge und Friedensaktivist 
 Steve Train (* 1962), britischer Kanute 
 William F. Train (1908–2006), US-amerikanischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Michael Trein (1935–2015), deutscher Politiker
 Trane, irisches Kälte- und Klimatechnikunternehmen
 Drain